Stabilizator (offset) – zwany też buforem lub płynem buforującym, to płyn stosowany w zespole wodnym maszyn offsetowych w celu utrzymania kwasowości i twardości wody na odpowiednim poziomie, optymalnym dla druku offsetowego.

Druk offsetowy